Nemda (russisch ) bezeichnet mehrere Flüsse in Russland:
 Nemda (Pischma), Nebenfluss der Pischma in der Oblast Kirow und in Mari El
 Nemda (Wjatka), Nebenfluss der Wjatka in der Oblast Kirow

Siehe auch:
 Njomda, Nebenfluss der Wolga in den Oblasten Kostroma und Iwanowo